Gnathosaurus (« mâchoire de lézard ») est un genre éteint de ptérosaures à queue très courte, un ptérodactyloïde de la famille des cténochasmatidés et de la sous-famille des gnathosaurinés à laquelle il a donné son nom. 

Ses restes fossiles ont été découverts dans le Jurassique supérieur en Allemagne et dans le Crétacé inférieur en Angleterre.

Liste des espèces 

Deux espèces sont considérées comme valides :
 l'espèce type, Gnathosaurus subulatus, a été décrite par Hermann von Meyer en 1833 à partir d'un fossile extrait du calcaire de Solnhofen en Bavière. Elle date du Tithonien inférieur (Jurassique terminal), soit il y a environ  (millions d'années) ;
 Gnathosaurus macrurus, Seeley 1869, décrit dans le faciès purbeckien du Dorset en Angleterre, daté du Berriasien, soit il y a environ .

Historique 
Des fragments de mâchoires, initialement considérés comme appartenant à un Crocodyliformes téléosauridé, ont été décrits et attribués au nouveau genre Gnathosaurus, sous le nom de G.  subulatus par le paléontologue allemand Hermann von Meyer en 1833. En 1862, Albert Oppel rapproche ce genre de Pterodactylus et de Ctenochasma. Il en conclut qu'il s'agit vraisemblablement d'un autre « reptile » volant et non d'une sorte de crocodile.

Description 
Le crâne plus complet d'un nouveau spécimen découvert en 1951 en apprend plus sur G. subulatus.
Il est gracile et allongé sur . L'animal mesurait en tout  de long, pour une envergure de , il devait peser au plus . Sa mâchoire étroite et élancée pouvait porter jusqu'à 130 dents très fines et pointues, beaucoup plus longues à l’extrémité des mâchoires où elles se disposent en cercle autour d'une large spatule qui termine le museau. Ce type de dentition est bien adapté à la capture de petits animaux aquatiques (alevins, têtards, larves d'insectes, crevettes, vers…).

Paléobiologie 
Son style de vie pouvait être semblable à celui des spatules modernes, dans des lagunes et sur le littoral des mers peu profondes, remuant l'eau et la vase avec ses mâchoires ouvertes et les refermant sur de petites proies.

Classification 
L'étude phylogénétique réalisée par B. Andres et ses collègues en 2014, montre la position des différents genres de cténochasmatidés au sein des deux sous-familles, les cténochasmatinés et les gnathosaurinés. Le cladogramme ci-dessous indique la place des deux espèces de Gnathosaurus au sein des gnathosaurinés :

Références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Ctenochasmatidae
 Calcaire de Solnhofen

Genre de ptérosaures (nom scientifique)
Ptérosaure du Crétacé inférieur
Ptérosaure du Jurassique supérieur
Reptile préhistorique d'Europe
Ptérosaure d'Europe
Paléontologie en Allemagne
Paléontologie en Angleterre
Taxon fossile décrit en 1833